Васи́лий Алфе́рьев:
 Алферьев, Василий Васильевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 2036; 26 ноября 1808.
 Алферьев, Василий Петрович (1823—1854) — российский писатель и поэт, отец Иеронима Алферьева.
 Алферьев, Василий Сергеевич (1785—после 1835) — русский гитарист, композитор, фольклорист.